Сакко
 Фамилия
 Сакко, Альберт (род. 1949) — американский астронавт.
 Сакко, Бруно (род. 1933) — итальянский автомобильный дизайнер.
 Сакко, Джованни Антонио (ок. 1731—1796) — танцовщик, хореограф и педагог, стоявший у истоков зарождения балета в России и в Дании 
 Сакко, Никола (1891—1927) — рабочий-анархист, фигурант судебного дела «Сакко и Ванцетти»
 Сакко, Сумана (род. 1950) — малийский политичеcкий и государственный деятель, временный премьер-министр Мали.
  
 Топоним
 Сакко — коммуна в регионе Кампания (Италия) 
 Сакко (река)
 Другое
 Сакко — традиционная японская причёска
 «Сакко» — Грузовой пароход советской постройки (1928-1969 гг.), участвовавший в арктических конвоях.